McDougall – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Klan MacDougall – szkockie nazwisko i nazwa klanu góralskiego

Osoby 
 Donald McDougall – amerykański kolarz torowy
 John A. McDougall – amerykański lekarz internista
 William McDougall – brytyjski psycholog
 William McDougall – kanadyjski polityk